Het 20e Europees kampioenschap badminton voor gemengde teams werd gehouden van 10 februari 2009 tot en met 15 februari 2009, daarmee de eerste editie die tijdens een oneven jaartal plaatsvond. Het kampioenschap vond plaats in de Liverpool Echo Arena in de Engelse stad Liverpool. Het toernooi werd georganiseerd door Badminton Europe in combinatie met Badminton Engeland.

De Deense ploeg verdedigde de titel met succes en behaalde hiermee hun dertiende titel. Zij versloegen in de finale Engeland met 3 - 2. Sinds de editie van 2009 werd er niet langer om de bronzen medaille gestreden en daarom werden allebei de verliezende halvefinalisten derde. In de halve finales wist Rusland niet te winnen van de latere kampioen en de Poolse ploeg was niet opgewassen tegen het team van Engeland.

Kalender 

Tijdens het kampioenschap van 2009 werd er voor het eerst afgeweken van het om de twee jaar organiseren van Europese kampioenschappen. Om het individuele Europese kampioenschappen badminton niet langer gelijk te laten lopen met de kampioenschappen voor gemengde teams werd er besloten om zowel in 2008 als in 2009 een Europees kampioenschap badminton voor gemengde teams te organiseren. Sinds deze editie worden de Europese kampioenschappen voor gemengde teams op de oneven jaren georganiseerd en de individuele kampioenschappen worden nog altijd om de twee jaar op de even jaren georganiseerd.

Locatie 

Het kampioenschap werd gespeeld in de Liverpool Echo Arena in de Engelse stad Liverpool. Er waren zes banen beschikbaar tijdens het toernooi. Alle zes werden ook gebruikt tijdens de groepsfase. Voor de kwartfinales werden de banen 1 tot en met 4 gebruikt en de halve finales en finale werden alle drie op baan 1 gespeeld.

Groepsfase 

Tijdens de kampioenschappen van 2008 deden zestien landen mee en deze werden eerst in vier groepen van vier opgedeeld. Na de groepsfase gingen de groepswinnaars door naar de knock-outfase voor het Europese kampioenschap. De teams speelde een verkorte wedstrijd vorm waarin slechts een gemengd dubbel, een heren dubbel, een dames dubbel, een heren single en een dames single werd gespeeld.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Europese kampioenschappen badminton
Badminton in 2009
Badminton
Sport in Liverpool